Иван Коршунов:
 Коршунов, Иван Александрович (1928—2022) — советский борец классического стиля.
 Коршунов, Иван Николаевич (1738—1806) — российский предприниматель, купец, городской голова Перми в 1796—1796 годах.